El Distrito judicial de Huancavelica es una de las divisiones administrativas judiciales en las que se divide el territorio peruano.

Tiene como sede la ciudad de Huancavelica y su competencia se extiende a las provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes y Castrovirreyna de la Región Huancavelica.

Véase también 
Poder Judicial del Perú

Distritos judiciales de Perú